Петрово-Дальнее:

 Петрово-Дальнее — село в Красногорском районе Московской области.
 Петрово-Дальнее — усадьба в одноимённом селе Красногорского района Московской области России.